Нансі – багатозначний термін.

Топоніми 

 Нансі — місто і муніципалітет у Франції.
 Нансі — округ у Франції, один з округів в регіоні Лотарингія.
 Нансі — невключена територія в штаті Кентуккі, США.
 Віллер-ле-Нансі — муніципалітет у французькому департаменті Мерт і Мозель, регіону Лотарингія.

Персоналії 

 Жан-Люк Нансі (1940—2021) — французький філософ.

Інше 

 «Нансі» — французький футбольний клуб міста Нансі.
 «Нансі» — французький футбольний клуб міста Нансі, що існував з 1901 до 1965 року.